Gnu se poate referi la:

 Gnu, un gen de antilope africane
 GNU, o colecție de software